Die Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Gard in der Region Okzitanien. Sie wurde am 28. Dezember 2001 gegründet und umfasst 39 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Nîmes.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 traten zwölf Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes Leins Gardonnenque dem hiesigen Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Nimes Metropole
Gemeindeverband im Département Gard
Gegründet 2001